Kościół św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa w Krakowie
 Kościół św. Michała w Krakowie (Górka)
 Kościół św. Michała na Wawelu
 Kościół św. Michała w Krakowie (Stare Miasto)